Според данни на Националния статистически институт броят на живородените в Испания през 2014 година е 426 303, и има 9.1 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели:

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините по автономни области и градове, според данни на НСИ (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Тотален коефициент на плодовитост

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Испания

Източници

Външни препратки 

Население на Испания
Испания